NGC 3562 (другие обозначения — UGC 6242, MCG 12-11-11, ZWG 334.13, PGC 34134) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Дракона. Открыта Уильямом Гершелем в 1785 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 3562 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 3562 в группу также входят NGC 3523 и NGC 3890.

Примечания 

 

3562
Дракон (созвездие)